47-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 10 марта по 24 ноября 1984 года. Победителем стал ленинградский «Зенит» (первый чемпионский титул).

Итоговая таблица 

Лимит ничьих равен 10.

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Чемпионская гонка 

Состав «Зенита»:

Гл. тренер Павел Садырин.

вратарь
 Михаил Бирюков — 34 игры, 32 пропущенных мяча.

защитники
 Алексей Степанов 32 игры (2 гола)
 Анатолий Давыдов 27 (1)
 Владимир Долгополов 27
 Сергей Кузнецов 22
 Валерий Золин 13
 Николай Воробьёв 8
 Геннадий Тимофеев 6

полузащитники

 Валерий Брошин 32 (4)
 Сергей Веденеев 28 (1)
 Аркадий Афанасьев 28 (1)
 Вячеслав Мельников 21 (3)
 Дмитрий Баранник 19 (1)
 Николай Ларионов 9(2)

нападающие

 Юрий Желудков 31 (17)
 Сергей Дмитриев 30 (8)
 Владимир Клементьев 29 (10)
 Борис Чухлов 28 (7)
 Юрий Герасимов 7 (1)
 Александр Захариков 6
 Игорь Комаров 5 (2)

Дублирующие составы

Матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1984
1984